

Persone 
Aimée Antoinette Camus – botanica francese
Albert Camus – autore e filosofo francese
Marcel Camus – regista cinematografico francese
Mario Camus – regista e sceneggiatore spagnolo
Matilde Camus – poeta e ricercatrice spagnola
Renato Camus – architetto italiano esponente della corrente razionalista
Renaud Camus – autore e scrittore francese

Altro 
Camus – casa produttrice francese di cognac
Acquarius (Camus) Personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco